José Manuel Moreno puede referirse a:

 José Manuel Moreno Fernández "El Charro" (1916-1978), futbolista argentino;
 José Manuel Moreno Periñán (1969-), ciclista español.